Ammiopsis aristidis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernest Saint-Charles Cosson, Jules Aimé Battandier och Louis Charles Trabut. Ammiopsis aristidis ingår i släktet Ammiopsis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aristidis